Karthago steht für
 Karthago, eine ehemalige Großstadt in Nordafrika
 Karthago Airlines, eine tunesische Fluggesellschaft
 Karthago (Band), eine deutsche Krautrock-Band
 Karthago (Ungarische Band), eine ungarische Band 

Karthago ist als Herkunftsbezeichnung Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Aurelius von Karthago († um 430), Bischof von Karthago
 Boethos von Karthago, griechischer Bildhauer
 Cyprian von Karthago († 258), Bischof von Karthago und Kirchenschriftsteller
 Pia von Karthago, frühchristliche Märtyrin

Carthago steht für
 Carthago Reisemobilbau, Wohnmobil-Hersteller in Aulendorf, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Cartago (Begriffsklärung)
 Belagerung von Karthago
 Geschichte Karthagos
 Synode von Karthago
 Carthage